

Репище — село в Україні, Малинському районі Житомирської області.

Репище — село (веска) в складі Логойського району розташоване в Мінській області Білорусі.
 Репище — село в складі Мядельського району Мінської області, Білорусь.
 Репище — село в складі Червенського району Мінської області, Білорусь.

Репище — село у Одинцовському районі Московської області Російської Федерації.
 Репище — село у Пінезькому районі, Архангельської області

Репище — поселення в общині Видем, Подравський регіон, Словенія.

Багатозначні топоніми